Friedrich Röhrer, né le  à Brno et mort le  à Landeck, est un joueur tchécoslovaque de tennis.

Carrière 
Il atteint les 1/8 de finale en simple du tournoi de Roland Garros en 1933 et le  tour à tournoi de Wimbledon en 1934.

Il joue avec l'Équipe de Tchécoslovaquie de Coupe Davis à neuf reprises entre 1922 et 1931.

Deux fois finaliste en 1923 à Vienne contre Oscar Kreuzer et à Budapest contre Béla von Kehrling.

En 1922, il joue aux Championnats du monde de tennis sur terre battue à Paris.

Référence

Liens externes 
 

Joueur tchécoslovaque de tennis
Joueur de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1924
Naissance en mai 1895
Naissance à Brno
Décès en avril 1945
Décès à 49 ans
Décès au Tyrol